Reichling steht für:

 Reichling, Gemeinde im Landkreis Landsberg am Lech, Oberbayern
 Reichling (Jandelsbrunn), Ortsteil der Gemeinde Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Reichling ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Reichling (* 1931), deutscher Orgelforscher, Autor und Hochschullehrer
 Helmut Reichling (Biologe) (1928–2008), deutscher Biologe und Zoodirektor
 Helmut Reichling (* 1952), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Unternehmer und ehemaliger Oberbürgermeister von Zweibrücken
 Hermann Reichling (1890–1948), Naturschutzpionier und Museumsdirektor
 Léopold Reichling (1921–2009), Luxemburger Botaniker
 Lucius Reichling (1947–2012), deutscher Country-Musiker, siehe Truck Stop
 Ludwig Reichling (1889–1964), deutscher Politiker (CDU)
 Norbert Reichling (* 1952), deutscher Sozialwissenschaftler
 Peter Reichling (* 1962), deutscher Wirtschaftsmathematiker

Walther Reichling (1894–1972), deutscher Augenarzt

Siehe auch:
 Verwaltungsgemeinschaft Reichling
 Reichlin